Ге́йгер () — немецкая и еврейская (ашкеназская) фамилия, означает «скрипач»; также топоним.

Носители фамилии 
 Гейгер, Авраам (1810—1874) — еврейский учёный и проповедник.
 Гейгер, Ален (род. 1960) — швейцарский футболист.
 Гейгер, Вилли (1878—1971) — немецкий художник и график.
 Гейгер, Вильгельм (1856—1943) — немецкий востоковед-индолог, отец Ганса и Рудольфа Гейгеров.
 Гейгер, Збигнев (род. 1939) — польский актёр.
 Гейгер, Иоганн Непомук (1805—1880) — австрийский живописец.
 Гейгер, Карл (1822—1905) — австрийский живописец, график и иллюстратор.
 Гейгер, Лазарь (1829—1870) — немецкий филолог и философ.
 
 Гейгер, Марк (род. 1974) — американский футбольный арбитр.
 Гейгер, Николай (1849—1897) — немецкий художник и скульптор.
 Гейгер, Рой (1885—1947) — генерал Корпуса морской пехоты США, участник мировых войн.
 Гейгер, Рудольф (1894—1981) — немецкий климатолог и метеоролог, соавтор классификации климатов Кёппена-Гейгера.
 Гейгер, Рупрехт (1908—2009) — немецкий скульптор и художник-абстракционист.
 Гейгер, Ханс (1882—1945) — немецкий физик, изобретатель счётчика Гейгера.

 Гейгер, Анна Белла (род. 1933) — бразильская художница.
 Гейгер-Бухгольц, Шарлотта Хелена (1877—1953) — люксембургский композитор.

Другое 
 Гейгер — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 
 Закон Гейгера — Неттолла
 Колледж Авраама Гейгера
 Счётчик Гейгера
 Эксперимент Гейгера — Марсдена